Varilla puede referirse a:
 Varilla, un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las asteráceas.
 Varilla, un instrumento utilizado en laboratorios de química.
 Varilla, un instrumento utilizado para coger la fruta o agitar la copa de un cóctel.